

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Żywocin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Żywocin – kolonia woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Żywocin (SIMC 0556766) - osada leśna w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Żywocin (SIMC 0556772) - osada leśna w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz